Альона Бондаренко була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Маріон Бартолі.

Друга сіяна сербка Ана Іванович виграла титул, у фіналі перемігши словачку Даніелу Гантухову з рахунком 3–6, 6–4, 6–4, відігравшись з рахунку 3-6, 0-3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

2007
Fortis Championships Luxembourg
2007 у люксембурзькому спорті